Les Ophioglossales sont un ordre de fougères qui comprend une seule famille, les Ophioglossaceae.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Pteridophyta

Ordre de plantes (nom scientifique)